Mussard est le patronyme de plusieurs personnalités françaises, réunionnaise :
Didier Mussard, coureur de trail et d'ultra-trail.
François Mussard, chasseur d'esclaves du .
Geoffroy Mussard, rappeur né en 1966, connu sous le nom de scène de Shurik'n.
Raphaël Mussard, frère du précédent, également rappeur, né en 1971 et connu sous le nom de scène de Faf Larage.
 Martin Mussard, chanteur de reggae français, né en 1990 et connu sous le nom de scène de Naâman.